Nahl steht für:

 Nahl (Künstlerfamilie), eine Künstlerfamilie

Nahl ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid van Nahl (* 1951), deutsche skandinavistische Mediävistin, Publizistin und Übersetzerin
 Charles Christian Nahl (1818–1878), US-amerikanischer Maler
 Hugo Wilhelm Arthur Nahl (1833–1889), deutsch-amerikanischer Maler, Photograph und Lithograph

 Perham Wilhelm Nahl (1869–1935), US-amerikanischer Graveur, Maler, Lithograf und Hochschullehrer
 Samuel Nahl (1748–1813), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer

NAHL ist die Abkürzung für:

 Nationale Amateur Hockey Liga, die 3. landesweite österreichische Eishockeyliga

Siehe auch: 
 NAL

NAHL